Ludwig Rehn (esesman)
 Ludwig Rehn (chirurg)